Kubana — международный мультиформатный музыкальный фестиваль.
 Cubana — национальная авиакомпания Кубы.